Personen
 Christoph Albert Kurz (1806-1864), Zwitsers politicus
 Erwin Kurz (1846-1901), Zwitsers politicus
 Heinrich Kurz (1805-1873), Duits-Zwitsers literatuurhistoricus, sinoloog, vertaler en bibliothecaris
 Karl Kurz, Duits fysicus en medewerker van Heinrich Barkhausen
 Ludwig Kurz (1819-1901), Zwitsers politicus
 Marco Kurz (1969), Duits voetbaltrainer
 Sebastian Kurz (1986), Oostenrijks politicus en bondskanselier
 Overige
 Kurz (bedrijf), een tingieterij uit Tiel, later Zeist